Typ 31 (auch Type 31) steht für:
 Goliath Jagdwagen Typ 31, ein Automodell des Automobilherstellers Goliath
 NSB Type 31, norwegische Dampflokomotivbaureihe
 Peugeot Typ 31, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 75-mm-Feldgeschütz Typ 31, japanisches Feldgeschütz der Kaiserlich Japanischen Armee
 Typ 31 75-mm-Gebirgsgeschütz, japanisches Gebirgsgeschütz der Kaiserlich Japanischen Armee
 Type 31, eine geplante Fregatten-Klasse der britischen Royal Navy

Abkürzung